Mistrzostwa Europy U-17 w Piłce Nożnej 2010 odbyły się w dniach 18-30 maja 2010 w Liechtensteinie. W turnieju nie wzięła udziału reprezentacja gospodarzy, która się wycofała.

Uczestnicy

Stadiony

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Strzelcy 
 6 goli

  Paco Alcácer

 3 gole

  Connor Wickham
  Gerard Deulofeu
  Artun Akçakin

 2 gole

 1 gol

Przypisy

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
UEFA.com

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2010 w Liechtensteinie
Piłka nożna w Liechtensteinie
Sport w Vaduz
Eschen